Palicskó Tibor (1928–2001) labdarúgó (Bp. Honvéd, MTK), edző
 Palicskó Tibor (1950) labdarúgó (MTK-VM)